Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862), peintre néerlandais ;
 Johannes Hermanus Barend Koekkoek (1840-1912), peintre néerlandais, neveu du précédent ;
 Marieke Koekkoek (1989-), femme politique néerlandaise ;
 Slater Koekkoek (1994-), joueur de hockey sur glace canadien.